Aceh Mulia ("Aceh noble") est l'hymne officiel d'Aceh, une province d'Indonésie. Il a été adopté en 2018.

Paroles

Traductions

Références

Hymne national
Aceh